Holmesville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Holmesville (ort i Australien), New South Wales, Lake Macquarie Shire,

USA 

 Holmesville (ort i USA), Ohio, Holmes County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar